Heinrich-Heine-Schule ist der Name folgender Schulen in Deutschland:
 Heinrich-Heine-Oberschule in Berlin-Neukölln, siehe Gemeinschaftsschule auf dem Campus Rütli
 Heinrich-Heine-Schule (Calbe) (Volksschule, 2000 eingestellt)
 Heinrich-Heine-Schule (Darmstadt) (Grundschule)
 Heinrich-Heine-Schule (Hannover), vormaliger Name der Bertha-von-Suttner-Schule (Hannover)
 Heinrich-Heine-Schule Heikendorf (Gymnasium)

Siehe auch:
 Heinrich-Heine-Gymnasium